La collana della regina - romanzo di Alexandre Dumas padre del 1850
 La collana della regina (Le collier de la reine) - film francese del 1929 diretto da Tony Lekain e Gaston Ravel
 La collana della regina (L'Affaire du collier de la reine) - film francese del 1946 diretto da Marcel L'Herbier